Бори́с Золоту́хин:
 Золотухин, Борис Александрович (1922—1997) — майор, Герой Советского Союза.
 Золотухин, Борис Андреевич (род. 1930) — участник диссидентского движения в СССР, депутат Госдумы I созыва от фракции «Выбор России».